Svjetsko prvenstvo u rukometu 2001. bilo je 17. izdanje Svjetskog prvenstva u rukometu koje se održalo u Francuskoj od 23. siječnja do 4. veljače 2001. Utakmice su se igrale u 9 dvorana raspoređenih u 9 gradova, a finalna utakmica igrala se u Parizu. Najbolji strijelac turnira je, sa 61 golom, bio Eduard Kokšarov, najbolji igrač Stefan Lövgren, dok je za najboljeg vratara proglađen mladi francuski golman Thierry Omeyer

Svjetski prvaci postali su domaćini koji su u finalu savladali branitelje naslova Švedsku, dok je u utakmici za brončanu medalju SR Jugoslavija bila bolja od Egipta.

Gradovi domaćini

Kvalificirane momčadi

Skupine

Na svjetsko prvenstvi kvalificirale su se 24 reprezentacije iz 4 kontinentalne federacije (OHF nije imao predstavnika). Na ždrijebu su te reprezentacije raspoređene u 4 skupine po 6 momčadi:

Suci

Prva faza natjecanja

Grupa A (Montpellier)

Grupa B (Nantes)

Grupa C (Besançon)

Grupa D (Dunkerque)

Druga faza natjecanja

Osmina finala

Četvrtfinale

Utakmice za plasman (5. do 8. mjesta)

Utakmica za 7. mjesto

Utakmica za 5. mjesto

Polufinale

Za 3. mjesto

Finale

Konačan plasman

Izvori

M2001
Međunarodna rukometna natjecanja u Francuskoj